Naot ist der Familienname folgender Personen:
 Jehudit Naot (1944–2004), israelische Politikerin

NA-OT steht für:
 , ISO-3166-2-Code der namibischen Region

NAOT